Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 330e régiment d'artillerie
330e régiment d'infanterie
330e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires